Рибейран-Прету (порт. Ribeirão Preto) — топоним.

 Рибейран-Прету — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу, составная часть мезорегиона Рибейран-Прету. 
 Рибейран-Прету (мезорегион) — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Рибейран-Прету (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу, составная часть мезорегиона Рибейран-Прету.